Waga lekkopółśrednia mężczyzn to jedna z jedenastu męskich konkurencji bokserskich rozgrywanych podczas letnich igrzysk olimpijskich w 1968 w Meksyku. Startowali bokserzy o wadze nie przekraczającej 63,5 kilograma. Pojedynki w tej kategorii wagowej toczone były w dniach od 13 do 26 października w hali Arena México. Zwyciężył reprezentant Polski Jerzy Kulej, który tym samym obronił tytuł zdobyty na poprzednich igrzyskach. Wystąpiło 35 bokserów z 35 państw.

Drabinka turniejowa

Faza początkowa

Górna drabinka

Dolna drabinka

Faza finałowa

Uwagi

Bibliografia 
 
 

Boks na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1968